TCSC signifie Thyristor Controlled Series Capacitor.
Il s'agit d'un compensateur série à commutation statique, il fait partie des FACTS.

Distribution de l'énergie électrique
Électronique de puissance